Калантай — фамилия.
 Калантай, Иван Фёдорович (род. 1936) — украинский коммунистический деятель, Герой Социалистического Труда (1981). 
 Калантай, Сергей Гавриилович (род. 1964) — немецкий, российский, украинский актёр театра и кино.
 Калантай, Сергей Николаевич (1960-1980) ― советский военнослужащий, участник Афганской войны.